Мусабейли — название ряда населённых пунктов Азербайджана и Турции.

 Мусабейли — город в Турции
 Мусабейли (Ахсуйский район) — село в Ахсуйском районе Азербайджана.
 Мусабейли (Физулинский район) — село в Физулинском районе Азербайджана.